Ždinja vas je ime več naselij

v Sloveniji 
 Ždinja vas, naselje v Občini Novo mesto

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Ždinja vas, pri Kamnu v Podjuni, nem. Seidendorf, občina Škocjan v Podjuni

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška